Franco Folli – attore italiano
 Franco Folli – medico italiano